Qaaneq bezeichnet:
 Qaaneq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qaaneq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaaneq (Fjord) (auch Qaneq, Qarnip Ilua), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland